Иосиф Исаевич Аносов (, с. Вязовка, Аткарский уезд — не ранее 1934) — юрист, профессор кафедры уголовного права и уголовного судопроизводства Томского университета.

Биография 
Иосиф Аносов родился  года в семье потомственных почетных граждан: его дед занимался солеварением, а брат — Сергей Исаевич (род. 1884) — окончил консерваторию. Иосиф получил высшее образование на юридическом факультете Императорского Московского университета, после чего он был оставлен при университете для подготовки к званию профессора. 30 апреля 1916 года он сдал магистерский экзамен и защитил диссертацию на степень магистра уголовного права, озаглавленную «Злоупотребление доверием». С 8 января 1914 года Аносов являлся приват-доцентом университета, а с 27 апреля следующего года — младшим ассистентом (по совместительству) кафедры уголовного права.

В октябре 1916 года Иосиф Аносов занял пост экстраординарного профессора кафедры уголовного права и уголовного судопроизводства Томского университета, а в августе 1917 — стал ординарным профессором; читал курсы уголовного права и гражданского процесса. Во время Гражданской войны он выступил в поддержку русской православной церкви, став членом «Дружины Святого креста»: подготовил устав организации (совместно с профессором римского права Борисом Ивановым). В сентябре-декабре следующего года он вошел в состав Высшего Сибирского суда, в 20 октября 1919 года получил пост декана юридического факультета. С 13 декабря он входил в состав государственного Земского собрания, призывал к консолидации всех слоев населения для борьбы с большевиками: после поражения белого движения в Сибири был вынужден перебраться в Ташкент, где стал работать профессором на социально-экономическом факультете Среднеазиатского государственного университета, а затем — на факультете местного народного хозяйства и права.

Работы 
В период Гражданской воины в Сибири, Иосиф Аносов опубликовал целый ряд публицистических статей «с правовым уклоном» в периодической печати Томска — главным образом, в газете «Сибирская жизнь»; в советское время сотрудничал с такими изданиями как «Юридический вестник», «Вестник юстиции Узбекистана» и «Научный работник», в которых освещал вопросы советского уголовного права и методики преподавания уголовно-правовых дисциплин:
 Злоупотребление доверием. М.: Товарищество скоропечатня А.А. Левенсон, 1915;
 Этика и уголовное право: вступительная лекция, прочитанная в Императорском Томском университете 11 октября 1916 г. // Юридический вестник. М., 1917. Кн. 17;
 К церковному собору // Сибирская жизнь. 1917. 22 августа;
 О свободе // Вестник Приуралья. 1919. 18, 21 мая.
 В помощь хозяйственнику, бухгалтеру и правовому работнику об арбитраже. Ташкент: Типолитография «Правда Востока», 1934.

Семья 
Иосиф Аносов был женат на дочери мещанина, домашней учительнице Елене Владимировне (в девичестве Мазуриной); в семье был сын Юрий (род. 1907).

Литература 
 Отчет Императорского Московского университета за 1915 г. Москва, 1916. Ч. 1;
 Вся Москва за 1917 г. Москва, 1917;
 Наука и научные работники СССР. Справочник. СПб.: Изд-во АН СССР, 1928. Ч. 6;
 Кричевский Г. Г. Диссертации университетов России 1805—1919 гг.: Библиографический указатель / Институт истории естествознания и техники АН СССР. М.: Наука, 1984;
 Профессора Томского университета: Биографический словарь / Отв. ред. С. Ф. Фоминых. Томск: Изд-во Томского университета, 1996. Вып. 1: 1888—1917;
 Томсинов В. А. Энциклопедия русской юридической мысли: Российские правоведы XVIII — начала XX в. // Зерцало: Журнал юридической библиографии. М.: Зерцало, 1997. Вып. 2;
 Звягин С. П. Участие профессоров юридического факультета Томского университета в диалоге между светским обществом и церковью в условиях революций и гражданской войны // Макарьевские чтения: Материалы третьей международной конференции (21-22 ноября 2004 года). Горно-Алтайск, 2004;
 Некрылов С. А. Томский университет — первый научный центр в азиатской части России (середина 1870-х гг. — 1919 г.). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. Т. 1;
 Некрылов С. А. Томский университет — первый научный центр в азиатской части России (середина 1870-х гг. — 1919 г.). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. Т. 2.

Примечания

Архивные источники 
 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 102. Оп. 9. Д. 22;
 ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 13;

Ссылки 
 

Преподаватели Томского государственного университета
Юристы Российской империи